Mii of MII kan verwijzen naar:

Mii (district), een Japans district
Mii (personage), een computerpersonage van de Wii
MII (luchtschip), een luchtschip
MII (video), een videosysteem
Seat Mii, een automodel van het Spaanse merk Seat 
 Het jaartal 1002 in Romeinse cijfers